Szlovákia
 Ásgút (szlovákul Podhorany, korábban Hašgut), község az Eperjesi kerület Eperjesi járásában
 Maldur (szlovákul Podhorany), község az Eperjesi kerület Késmárki járásában
 Menyhebédszalakusz (szlovákul Podhorany), község a Nyitrai kerület Nyitrai járásában
lásd még
 Podhořany (egyértelműsítő lap)